Martin Oraže, avstrijski hokejist in Koroški Slovenec, * 9. oktober 1984, Celovec, Avstrija.

Oraže igra na položaju levega branilca za ekipo Vienna Capitals v avstrijski ligi, pred tem je igral eno sezono za klub Graz 99ers ter sedem zaporednih sezon za VSV EC, kjer je začel svojo kariero v sezoni 2001/02 v avstrijski mladinski ligi in v naslednji sezoni 2002/03 tudi debitiral v članski avstrijski ligi.

Za avstrijski mladinsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvo U18 D1 2002 ter svetovnih mladinskih prvenstvih v letih 2003 in 2004. Za avstrijsko člansko reprezentanco pa je nastopil svetovnih prvenstvih 2008 in 2009.

Pregled kariere

|-
| VSV EC
| Avstrijska ml. liga
| 01/02
|
| 23
| 9
| 18
| 27
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 02
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska ml. liga
| 02/03
|
| 20
| 9
| 8
| 17
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 02/03
|
| 34
| 1
| 0
| 1
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 03
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 03/04
|
| 50
| 4
| 4
| 8
| +13
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 04
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska ml. liga
| 03/04
|
| 1
| 1
| 0
| 1
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 04/05
|
| 44
| 2
| 6
| 8
| -7
| 24
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 40
| 1
| 6
| 7
| 0
| 24
|
| 13
| 0
| 1
| 1
| +4
| 27
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 56
| 5
| 4
| 9
| +1
| 38
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| -1
| 6
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 44
| 7
| 16
| 23
| +5
| 16
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| -1
| 0
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo D1
| 08
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 57
| 5
| 18
| 23
| +7
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 09
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Graz 99ers
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 52
| 6
| 24
| 30
| 
| 26
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Vienna Capitals
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 447
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | 107
| bgcolor="#7FFF00" | 160
| bgcolor="#7FFF00" | +27
| bgcolor="#7FFF00" | 305
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 35
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | +1
| bgcolor="#7FFF00" | 35
|}

Zunanje povezave
 
 

Živeči ljudje
Avstrijski hokejisti
Avstrijski hokejski reprezentanti
Koroški Slovenci
Hokejisti VSV EC
Hokejisti Graz 99ers
Hokejisti Vienna Capitals
Celovški športniki